Seseli macedonicum är en flockblommig växtart som beskrevs av George Bentham, Joseph Dalton Hooker och Henri Ernest Baillon. Seseli macedonicum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
macedonicum